Stereocephalus – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae
Stereocephalus tutus – sinonimo dell'euoplocefalo, dinosauro corazzato del Cretacico superiore